Freitag, der 13. ist:
 im Volksglauben ein Unglückstag, siehe Freitag, der 13.
 der Bundesdeutsche Rauchmeldertag, siehe Brandmelder

Freitag der 13. bzw. 
Freitag, der 13. bezeichnet in Film und Fernsehen:
 Freitag, der 13. Das unheimliche Haus, 2. Teil (1916), deutscher Film (Regie: Richard Oswald)
 Freitag, der 13. (1944), deutsche Komödie (Regie: Erich Engels)
 Freitag, der 13. (1953), tschechoslowakisches Drama (Regie: Palo Bielik)
 Freitag der 13. (Filmreihe), nach dem Horrorfilm von 1980 benannte US-amerikanische Filmreihe
 Freitag der 13. (1980), US-amerikanischer Horrorfilm (Regie: Sean S. Cunningham)
 Freitag der 13. (2009), US-amerikanischer Horrorfilm (Regie: Marcus Nispel)